Rutellifrons wolfforum är en ringmaskart som beskrevs av Thompson 1979. Rutellifrons wolfforum ingår i släktet Rutellifrons, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
wolfforum